Гуральский, Абрам Яковлевич (Хейфец) (1890—1960) — деятель Коминтерна, советский историк.
 Гуральский, Александр Петрович (род. 1971) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Гуральский, Яцек (род. 1992) — польский футболист, полузащитник клуба «Лудогорец» и национальной сборной Польши.